Reichenbachia:
  — род жуков-ощупников;
  — род растений семейства Никтагиновые.